Guillermo Pérez Roldán – ex tennista argentino
 Mariana Pérez-Roldán – ex tennista argentina
 Miguel Ángel García Pérez-Roldán – ex calciatore spagnolo